|}

Die Conway Scenic Railroad (CSRR) ist eine Eisenbahngesellschaft in New Hampshire (Vereinigte Staaten).

Nachdem auf der Strecke Ossipee–Conway 1961 der Personen- und am 31. Oktober 1972 der Güterverkehr eingestellt worden war, wurde dieser Streckenabschnitt durch die Boston and Maine Railroad stillgelegt. Die verbleibende Verbindungsstrecke bei Conway zur Maine Central Railroad wurde 1974 von der durch Dwight Smith neu gegründeten Conway Scenic Railroad übernommen und bereits am 2. August 1974 fuhr der erste Museumszug von North Conway nach Conway und zurück. In North Conway errichtete Smith in den noch bestehenden Anlagen, d. h. einem Ringlokschuppen mit Drehscheibe und dem Personenbahnhof, ein Eisenbahnmuseum. Er erwarb zunächst eine Dampflok der Canadian National Railway, 1975 die Lok 15 der Maine Central und 1981 die Lok 1055 der Portland Terminal Company sowie zahlreiche weitere.

In den 1990er Jahren dehnte die CSRR ihren Betrieb auf die Strecke der Maine Central bis Fabyan aus, nachdem auch auf dieser der reguläre Güterverkehr eingestellt worden war. Die Museumszüge durchqueren dabei die White Mountains über den bekannten Crawford Notch und befahren auch den Frankenstein Trestle, das markanteste Brückenbauwerk der Strecke. Einige Züge fahren nur bis Bartlett.

Fahrzeuge

Siehe auch 
 Liste von Museumsbahnen
 Liste von Eisenbahnmuseen

Weblinks 

 offizielle Seite der Gesellschaft (englisch)
 weitere Informationen von nhrra.org (PDF) (1,46 MB)

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (New Hampshire)
Museumsbahn (Vereinigte Staaten)
Eisenbahnmuseum in Amerika
Verkehrsmuseum in New Hampshire
Museum in Nordamerika